Staszewski ist der Familienname folgender Personen:

 Kazik Staszewski (* 1963), polnischer Rock- und Punkmusiker
 Schlomo Staszewski (* 1951), deutscher Infektiologe und HIV-Forscher
 Stefan Staszewski (1906–1989), polnischer Politiker